Boghiș se poate referi la:
 Boghiș, Satu Mare
 Boghiș, Sălaj, reședința comunei cu același nume